Merle Frohms (Celle, 1995. január 28. –) német női válogatott labdarúgó, aki jelenleg az Eintracht Frankfurt játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A Fortuna Celle csapatában nevelkedett, majd 2011-ben csatlakozott a VfL Wolfsburg korosztályos csapatához. 

2012. szeptember 9-én a második csapatban debütált a harmadosztályban az FC Bergedorf 85 ellen, és december 9-én bemutatkozhatott a felnőtt csapatban is az FSV Gütersloh 2009 elleni élvonalbeli mérkőzésen.

2018. július 1-jétől az SC Freiburg játékosa lett, majd 2020 nyarán csatlakozott az Eintracht Frankfurt klubjához.

A válogatottban 
A 2012-es U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon a döntőben a francia U17-es válogatott ellen két büntetőt kivédet és aranyérmesként végeztek a tornán. Részt vett a 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon és a 2013-as U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon, valamint a 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon. Bekerült a 2019-es női labdarúgó-világbajnokságra utazó keretbe.

Statisztika 
2022. május 15-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai

Klub 
VfL Wolfsburg II
Frauen-Regionalliga: 2012–13

VfL Wolfsburg
Bundesliga: 2012–13, 2013–14, 2016–17, 2017–18
Német kupa: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18

Válogatott 
 Németország U17
U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokság: 2012

 Németország U20
U20-as női labdarúgó-világbajnokság: 2014

Források

Külső hivatkozások 
Merle Frohms adatlapja a VfL Wolfsburg oldalán 
Merle Frohms adatlapja a Kicker oldalán 
Merle Frohms adatlapja a Soccerdonna oldalán 

Merle Frohms adatlapja az UEFA oldalán 
Merle Frohms adatlapja a Weltfussball oldalán 

1995-ben született személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgókapusok
Celleiek
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
Az SC Freiburg női labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
Az Eintracht Frankfurt női labdarúgói